Gobierno hace referencia a varios artículos:

Definición
Gobierno, la acción y efecto de gobernar o gobernarse.
Consejo de Ministros, conjunto de los ministros de un Estado.
Empleo, ministerio y dignidad de gobernador, así como el distrito o territorio en que tiene su jurisdicción o autoridad , el edificio en que tiene su despacho y oficinas y el tiempo que dura el mando o autoridad del gobernador.
Gobernalle o Rueda de timón, así como la docilidad de la nave al timón.

Composición
Gobierno monocolor (formado por un solo partido político; no debe confundirse con los sistemas de unipartidismo)
Gobierno de coalición (véase también gobierno púrpura)
Gobierno en minoría
Gobierno provisional
Gobierno en funciones o gobierno saliente, desde que se convocan las elecciones hasta que se constituye un nuevo gobierno. Véase también administración interina, interregno, sede vacante, etc.
Gobierno entrante
Crisis de gobierno
Gobierno de facto
Gobierno legítimo (Legitimidad (política))
Gobierno en el exilio
Gobierno en la sombra

Dimensión local
Gobierno federal, dirige una Federación
Gobierno central o gobierno del Estado (Estado; no debe confundirse con el gobierno de un Estado federado)
Gobierno local
Gobierno regional
Gobierno autonómico (comunidad autónoma)
Gobierno civil, véase Gobernador civil
Gobierno militar

Sistemas
Forma de gobierno, régimen, forma o modelo de gobierno
Gobierno absoluto, véase Absolutismo
Gobierno parlamentario, véase Parlamentarismo
Gobierno representativo, véase Democracia representativa
Gobierno democrático (democracia)
Gobierno participativo (democracia participativa)
Gobierno asambleario
Gobierno popular (democracia popular)
Gobierno oligárquico (oligarquía)
Gobierno aristocrático (aristocracia)
Gobierno monárquico (monarquía)
Gobierno autocrático (autocracia)
Gobierno tiránico (tirano)
Gobierno dictatorial (dictadura)
Gobierno autoritario (autoritarismo)
Gobierno totalitario (totalitarismo)
Gobierno limitado
Gobierno responsable
Funciones del gobierno o competencias del gobierno
Ramas del gobierno (branches of government, expresión del sistema político de Estados Unidos para referirse a la separación de poderes entre los tres poderes del Estado: legislativo, ejecutivo y judicial)

Para los distintos gobiernos nacionales, véase :Categoría:Política por país y :Categoría:Gobierno por país

Títulos de obras
Primer nueva corónica y buen gobierno, obra de Felipe Guaman Poma de Ayala (ca. 1615)
Dos tratados sobre el gobierno civil, obra de Locke (1689)
Alegoría del Buen y del Mal Gobierno, pintura mural de los hermanos Lorenzetti (1338-1339)

Notas